Sinofsky ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Sinofsky (1956–2015), US-amerikanischer Dokumentarfilmregisseur
 Steven Sinofsky (* 1965), US-amerikanischer Manager